Slovo hulk má více významů:
 Hulk (středověká loď) – plachetnice odvozená od kogy
 Hulk (loď) – vyřazená loď sloužící jako skladiště, ubytovna nebo vězení
 Hulk Hogan – americký wrestler
 Hulk (fotbalista) – brazilský hráč, celým jménem Givanildo Vieira de Souza

Filmy a seriály 

 Hulk (film) – americký hraný film z roku 2003, který režíroval Ang Lee
 Neuvěřitelný Hulk – americký hraný film z roku 2008
 She-Hulk: Neuvěřitelná právnička – americký připravovaný seriál z roku 2022

Fiktivní 

 Bruce Banner (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postava z filmů MCU založená na postavě Hulk z komiksů
 Hulk (komiks) – komiksový superhrdina z komiksů Marvel Comics